Kampobelo ima više značenja:
 Kampobelo (Pavija)
 Kampobelo (Trapani)